La , Sentō signifiant combat et Ryoku signifiant force, est une notion présente dans le manga Dragon Ball. L’expression se traduit "puissance" dans le manga.

Le concept de « puissance » 
Dans Dragon Ball, la puissance d’un personnage peut être mesurée à l’aide d’un appareil appelé scouter. Cette puissance, qui s’apparente au Ki, représente le potentiel de destruction d’un personnage.

Ce potentiel est représenté par un nombre. Néanmoins, là où le Ki est une notion plus spirituelle, la puissance est un concept plus physique (bien qu’un personnage ayant une grande maîtrise spirituelle soit plus apte à posséder une grande puissance).

Lors d’un affrontement, le personnage ayant la plus grande puissance aura a priori l'avantage sur son opposant : ses coups feront plus mal à l’adversaire, et il souffrira moins des coups adverses. Mais la puissance ne suffit pas à déterminer à elle seule l'issue d'un combat, car les autres aptitudes entrent en compte : la vitesse, l'endurance, les techniques de combat. Le duel entre Trunks et Cell en est une démonstration : bien que Trunks en Super Saiyan 1 de niveau 2 ait dépassé Cell en puissance et en force, il a beaucoup perdu en vitesse (ce qui l'empêche de toucher Cell) et en endurance, et de ce fait perd le combat.

Comment est mesurée cette puissance 
Tous les soldats de l'armée de Freezer possèdent des scouters, de petits appareils se fixant à l’oreille gauche du personnage, et munis d’un petit écran coloré placé devant l’œil gauche. C’est sur cet écran que s’affiche le nombre renseignant sur la puissance d'un personnage. Un petit bouton placé entre l’écran et la fixation d’oreille permet, en le pressant, d'évaluer la puissance d’un personnage et de le situer géographiquement. Même après évaluation, le scouter réagit automatiquement à toute variation de la puissance et l’affiche.

Le scouter affiche les données dans l’alphabet extraterrestre de l'armée de Freezer, néanmoins l'information est lue à voix haute dans la langue des personnages, ce qui permet d’avoir des nombres au format terrestre. En revanche, les nombres n’ont pas d’unité de mesure.

Raditz, un Saiyan faisant partie de l'armée de Freezer, possède un scouter et c’est lors de son arrivée sur Terre que le concept de puissance calculée apparaît. Au fur et à mesure que les personnages principaux sont confrontés aux hommes de Freezer, la puissance et les scouters deviennent des éléments scénaristiques très importants.

Néanmoins, au fil de l’histoire, Freezer sera tué et ses soldats n'apparaîtront plus, ce qui fait que plus aucun scouter n’apparaîtra et la puissance chiffrée sera graduellement oubliée, à partir de la saga Cell, d’autant plus que les personnages principaux, en particulier Son Goku, deviennent de plus en plus capables de masquer leur puissance et de la faire augmenter lorsqu’ils le souhaitent, ce qui fait que cette notion perd peu à peu de son importance.

Lors des combats contre les cyborgs, C-20, C-19 et C-16 possèdent dans leurs cerveaux électroniques un mécanisme permettant la lecture de la puissance. Néanmoins cette puissance n’est probablement pas basée sur le même système de calcul que les scouters (puisque les cyborgs ont été développés sur Terre) et aucun chiffre n’est de toute façon mentionné. Ce dispositif n’est évoqué que très rapidement et n’est mentionné que deux fois dans toute la partie Cell.

Babidi, dans la saga Boo, possède un compteur à aiguille, qui lui aussi peut indiquer la puissance d’un personnage ; néanmoins cet appareil est encore basé sur un autre système de calcul, et possède cette fois une unité : le Kily. Là aussi, cet appareil ne sera utilisé qu’une seule fois dans toute la saga Boo.

De par la plus grande présence des scouters dans l’univers de Dragon Ball, cet article se concentre essentiellement sur les notions et les mesures venant de ces appareils.

Augmentation de la puissance 
Tout être vivant, aussi faible soit-il, possède une puissance. Et tout personnage peut également subir un entraînement qui, à terme, augmentera sa puissance. Plus l’entraînement est long et difficile, plus la puissance du personnage sera développée au terme de l’entraînement. Toutefois, même avec un entraînement comparable, tous les personnages ne sont pas capables d'acquérir la même puissance, à l'instar des athlètes humains. Ces entraînements se révèlent capitaux dans la lutte contre les Saiyans et Freezer. L’un des entraînements les plus éprouvants sera celui de Son Goku durant la saga Freezer : voyageant vers la planète Namek, Son Goku s’oblige à résister et s’entraîne sous une gravité artificielle en augmentation constante (le maximum atteint durant ce voyage sera de 100 fois la gravité de la Terre).

De manière générale, les Saiyans possèdent une grande puissance de base et une grande capacité à l'augmenter via l'entraînement, bien que là aussi tous ne soient pas égaux dans ce domaine (Son Goku augmente la sienne avec une plus grande facilité que Végéta, qui compense par un entraînement plus intense). En effet, ce peuple est fait pour le combat et est potentiellement l’un des plus puissants de l’univers. La puissance d’un Saiyan augmente sensiblement à chaque fois qu’il frôle la mort. Cette aptitude est également un élément scénaristique très important dans la saga Freezer. Un Saiyan dominé par son adversaire, frôlant la mort et étant guéri, aura des chances de surpasser son adversaire à la prochaine rencontre. Vegeta ira même jusqu’à demander à Krilin de le blesser à mort pour augmenter sa puissance. À chaque utilisation de cette technique de « mort » et de « résurrection », le gain de puissance que reçoit le Saiyan qui la pratique est de plus en plus important.

Il est également à noter que les personnages principaux ont la capacité de diminuer leur puissance artificiellement (c’est-à-dire la cacher). Pouvoir accomplir cette technique requiert une bonne maîtrise spirituelle. C’est également une technique importante dans l’intrigue sur la planète Namek, car les scouters des hommes de Freezer détectent les grandes puissances. Krilin et Son Gohan, sur Namek, diminuent presque constamment leur puissance pour éviter d’être détectés par les scouters et éviter que les hommes de Freezer ou Vegeta ne les trouvent. Freezer et ses hommes ne maîtrisent pas cette technique, seul Vegeta y parvient avec le temps.

Puissances officielles 
Ces puissances sont celles qui ont été mentionnées par Akira Toriyama dans son manga, dans l’anime par ses scénaristes, ou qui ont été publiées dans un artbook officiel supervisé par Toriyama. Elles sont comptabilisées à partir de l’arrivée de Raditz jusqu’à la mort de Freezer. Aucune source officielle ne mentionne de puissance au-delà de cette partie de l’histoire.

Notes et références

Notes

Références

Tomes de l’édition simple

Tomes de la Perfect Edition

Autre livre

Épisodes de Dragon Ball Z

Épisodes de Dragon Ball Z Kai

Voir aussi

Bibliographie

Édition simple

Perfect Edition

Autre livre

Article connexe 
 Techniques de Dragon Ball

Technique de Dragon Ball